La edición 33.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 24 de mayo y el 4 de junio de 1928 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 70 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 43 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés Henri Cochet  logrando el segundo de los cuatro  títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota  René Lacoste.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Helen Wills que lograba el primero de los cuatro títulos  que  obtendría en París  al imponerse a la británica  Eileen Bennett.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1928